Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-4, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Becker (terzo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Emilio Sánchez (Campione)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)

 Andrej Čerkasov (terzo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Juan Aguilera (primo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Sergi Bruguera (finale)
 Omar Camporese (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1991